Le substantif Communisme et l'adjectif communiste désignent plusieurs phénomènes, et leur sens varie en fonction du contexte de leur emploi. Les différents sens du mot communisme peuvent également être désignés par divers synonymes et des notions associées.

Le mot communisme ou l'adjectif communiste peuvent désigner :

 un ensemble de mouvements politiques historiques qui, dans leur propre perspective, affirment vouloir instaurer une société égalitaire où, au terme d'une évolution sociale progressive, l'État ne serait plus nécessaire ;
 un ensemble de tendances communistes de gauche ou d'extrême gauche, se distinguant par l'idéologie et/ou la pratique politique et parfois opposées les unes aux autres : un courant d'inspiration marxiste issu du socialisme, représenté par le léninisme, puis le marxisme-léninisme, le stalinisme, le trotskisme, le maoïsme, le titisme, le juche ou le bordiguisme ; un courant marxiste mais opposé au léninisme : la gauche communiste, le luxemburgisme, le communisme de conseils ; un courant anarchiste, l'anarcho-communisme ;
 des partis politiques se réclamant du mouvement politique communiste, dont certains proclamaient leur solidarité avec les régimes communistes au pouvoir, tandis que d'autres critiquaient ces régimes, mais qui avaient en commun de s'opposer ou de combattre le capitalisme ; voir également histoire du communisme ;
 un membre de l'un de ces partis, ou un sympathisant de l'une des tendances communistes ;
 un système économique inspiré des conceptions marxistes de l'économie et fondé sur le collectivisme, où les moyens de production seraient mis en commun, où la propriété privée de ceux-ci ne serait plus nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des habitants, et où la planification remplace le marché ;
 des régimes politiques, généralement coercitifs et dictatoriaux, se réclamant du mouvement politique communiste au sens léniniste du terme ; une partie de ces régimes se sont désignés du nom de démocraties populaires ; le terme d'État ouvrier, censé correspondre à la phase de la dictature du prolétariat, est parfois utilisé par les partisans de ces régimes, qui emploient également d'autres expressions comme  ou  ;
 Communisme est une revue historique française, consacrée à l'étude du communisme.

Notions associées et synonymes :

 le marxisme est la famille de pensée dont se revendiquent les communistes dans leur majorité : par raccourci et amalgame, le terme marxisme ou l'adjectif marxiste sont parfois utilisés pour désigner le communisme ou les communistes : le terme marxisme-léninisme désigne la synthèse du marxisme et du léninisme revendiquée comme base idéologique à partir de l'époque stalinienne ;
 les régimes communistes prétendaient appliquer, sous la dénomination de , des formes de socialisme : ce sont les politiques de l'URSS, des pays du bloc de l'Est et des autres régimes affiliés à cette idéologie. Sur le plan idéologique, ce type de régime politique dictatorial revendiqué comme , s'auto-définissait comme "socialisme scientifique" d'inspiration marxiste ;
 par amalgame et dans un contexte polémique, avec une connotation péjorative, les mouvements socialistes ou social-démocrates accusés par les partisans du libéralisme économique de mener au totalitarisme et assimilés aux dictatures d'inspiration marxiste, fréquemment désignées sous le nom de  ;
 la dictature du prolétariat ;
 le centralisme démocratique ;
 des œuvres d'art, des compositions musicales ou des décorations réalisées selon les directives d'un régime communiste (style du « réalisme socialiste soviétique », comme dans le métro de Moscou).

Voir aussi 
 Utopie
 Anarcho-communisme
 Austro-marxisme
 Socialisme à visage humain
 Anti-communisme
 Maoisme